Il grano è verde (The Corn Is Green) – opera teatrale inglese del 1938 dell'autore Emlyn Williams.
Il grano è verde (The Corn Is Green) – film statunitense del 1945 diretto da Irving Rapper con Bette Davis.
Il grano è verde (The Corn Is Green) – film statunitense del 1979 diretto da George Cukor con Katharine Hepburn.